La Piedad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Piedad Cavadas, ort, Michoacán de Ocampo, 
 La Piedad kommun, Michoacán de Ocampo, 
 La Piedad, Cazones de Herrera, 
 La Piedad, Chiapas, Chicomuselo, 
 La Piedad, Misantla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar